Timboektoe (stad), een stad in Mali
Timboektoe (regio), een regio van Mali, met als hoofdstad Timboektoe
Timboektoe, UNESCO-Werelderfgoed
Timboektoe (dialect), een dialect van het Tamasheq, gesproken in Mali en Burkina Faso
Timboektoe (film), een film naar het gelijknamige boek van Carry Slee
Timboektoe (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
Stichting Timboektoe, een stichting die prentenboekverfilmingen uitbracht op video

Timbuktu (1959), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1959
Timbuktu (2014), een Frans -Mauritaanse film uit 2014
Timbuktu (hiphopartiest), een Canadese hiphopartiest
Timbuktu (rapper), een Zweeds rapper
Timbuktu!, Broadway musical uit 1978

Timbuctoo, een gedicht uit 1829 van William Makepeace Thackeray
Timbuctoo, een serie kinderboeken door Roger Hargreaves
Timbuctoo (1933 film), een Britse comedy film uit 1933
Timbuctoo (roman), een roman van Tahir Shah uit 2012